Die Balkan International Basketball League (BIBL), auch Balkan League, ist ein internationaler Vereinswettbewerb zwischen Basketballmannschaften aus dem südosteuropäischen Balkanraum. Im Unterschied zur geografischen Abgrenzung nehmen hier seit Beginn des Wettbewerbs 2008 auch Mannschaften aus Rumänien teil, während Mannschaften aus der Türkei bislang nicht teilgenommen haben. 2011 kamen auch Mannschaften aus Israel dazu, während 2012 erstmals auch eine Mannschaft aus Griechenland teilnahm. Insbesondere wegen der Überschneidungen der Teilnehmerländer aus Ex-Jugoslawien und Israel bei der Adriatischen Basketballliga wird die Balkan-Liga auch als kleine Schwester der Adria-Liga betrachtet. Namenssponsor der Balkan-Liga ist seit ihrer ersten Austragung 2008/09 die bulgarische Versicherungsgruppe Eurohold. Sportdirektor der Liga ist der ehemalige FIBA-Schiedsrichter Shay Shtriks, der auch als einer der Ideengeber der Liga fungierte.

Modus 
Die Balkan-Liga spielt eine Hauptrunde in zwei Gruppen aus, wo innerhalb dieser Gruppen im „round robin“-System gespielt wird.

Teilnahmerzahlen 
Zwischen zehn Mannschaften (2008/09, 2010/11 und seit 2012/13) und zwölf Mannschaften (2009/10, 2011/12).

Zweite Runde / Viertelfinale 
Bis 2010 wurde ein Viertelfinale im Modus Hin- und Rückspiel der besten vier Mannschaften jeder Gruppe ausgetragen. Anschließend folgte zweimal bis 2012 ein Viertelfinale in einer Play-off-Serie, in der nur noch die jeweiligen Gruppenzweiten über Kreuz gegen die jeweiligen Gruppendritten antraten, während die Gruppenersten bereits für die Finalrunde qualifiziert waren.

In der Spielzeit 2012/13 wurde eine Zweite Runde eingeführt, bei der die drei jeweils Gruppenbesten unter Beibehaltung der Ergebnisse untereinander gegen die drei besten Mannschaften der anderen Gruppe ein Rundenturnier ausspielten. Die beiden zuunterst in einer Gruppe platzierten Mannschaften spielten unter Beibehaltung der Ergebnisse untereinander ein Rundenturnier gegen die beiden am schlechtesten platzierten Mannschaften der anderen Gruppe.

In der Saison 2013/14 fanden sich nur neun Teilnehmer, die ein komplettes Rundenturnier als eingleisige Liga spielten. Die beiden Hauptrundenbesten waren direkt für das Halbfinale qualifiziert, während die Plätze Drei bis Sechs wie in den Jahren 2010 bis 2012 ein Viertelfinale ausspielten.

In der Saison 2014/15 erreichten von zwei Gruppen mit je fünf Mannschaften nur die Gruppenletzten nicht die zweite Runde. Dabei spielten in zwei Gruppen der jeweilige Tabellenerste und -vierte der einen Gruppe gegen den Gruppenzweiten und -dritten der anderen Gruppe unter Mitnahme der Vorrundenergebnisse. Die Tabellenersten der zweiten Runde waren direkt für das Halbfinale qualifiziert, während der Zweite der einen Zwischenrundengruppe gegen den Dritten der anderen Gruppe im Viertelfinale spielte.

In der Saison 2015/16 nahmen erneut nur neun Mannschaften teil, so dass sich in zwei Gruppen nur die jeweils drei Gruppenbesten direkt für die zweite Runde qualifizierten. Die beiden schlechtesten Mannschaften der Fünfergruppe ermittelten gegen den Gruppenletzten der Vierergruppe in einem Qualifikationsturnier Ende Januar zwei weitere Teilnehmer der zweiten Gruppenphase. Dafür gab es kein Viertelfinale mehr, so dass sich jeweils die beiden Gruppenbesten einer Zwischenrundengruppe direkt für das Halbfinale qualifizierten.

Finalrunde 
Die vier besten Mannschaften nach der Zweiten Runde / dem Viertelfinale spielen bis 2014 ein „Final Four“-Turnier im K.-o.-System an einem Wochenende aus. Die Paarungen ergeben sich dabei aus den Platzierungen der Vorrunde (bei einem Viertelfinalmodus) beziehungsweise aus der zweiten Runde. Von diesem Modus wird abgewichen, wenn im Halbfinale aus einem Teilnehmerland genau zwei Mannschaften kommen. In diesem Fall treten diese beiden Mannschaften in einem Halbfinale gegeneinander an. Ein „kleines Finale“ um den dritten Platz ist nicht vorgesehen.

Seit der Saison 2014/15 werden wie zuvor in den Viertelfinals Finalteilnehmer und Titelgewinner in Addition von Hin- und Rückspiel ermittelt.

Teilnehmer 
An der Liga nehmen in der Regel Mannschaften aus den obersten nationalen Ligen der Teilnehmerländer teil, die sich nicht für die Hauptrunde eines kontinentaleuropäischen Vereinswettbewerbs qualifiziert haben. Bei den Ländern, die mit ihren Mannschaften auch in der Adria-Liga starten, nehmen die besseren Mannschaften in der Adria-Liga teil, wobei hier diese Mannschaften auch in kontinentaleuropäischen Wettbewerben starten, während die schlechter platzierten Mannschaften an der Balkan-Liga teilnehmen können.

Das Teilnehmerfeld setzt sich hinsichtlich der Teilnehmerländer bislang folgendermaßen zusammen:
 : eine Mannschaft (2014/15)
 : eine Mannschaft (2010 bis 2012)
 : zwei Mannschaften (seit 2011; zuvor drei und 2009/10 vier)
 : eine Mannschaft (2012/13)
 : eine Mannschaft (2011/12 zwei)
 : drei Mannschaften (seit 2015; 2013-15 zwei)
 : eine Mannschaft 2010/11 und 2012/13
 : zwei Mannschaften (2010/11 und 2015/16 nur eine)
 : drei Mannschaften (seit 2014; 2009–13 zwei; 2013/14 eine)
 : eine Mannschaft (bis 2012 zwei)
 : eine Mannschaft (bis 2013; 2008/09 drei, 2009/10 und 2011/12 zwei)

Finalrunden

Final Four (2009 bis 2014) 
2009 – Arena Samokow (24./25. März)

2010 – Universiada Hall Sofia (13./15. April)

2011 – Jasminhalle Kavadarci (15./17. April)

2012 – Gan Ner Sports Hall (21./23. April)

2013 – Arena Samokow (19./21. April)

2014 – Pallati i Rinisë dhe Sporteve Prishtina (25./27. April)

Hin- und Rückspiele (seit 2014) 
2015 – erstes VF am 10. März bis zweites Finale am 29. April

2016 – erstes HF am 22. März, zweites Finale am 20. April

2017 – erstes HF am 21. März, zweites Finale am 18. April

Siehe auch 
 Basketball in Bosnien und Herzegowina
 Basketball in Bulgarien
 Basketball in Griechenland
 Basketball in Israel
 Basketball im Kosovo
 Basketball in Kroatien
 Basketball in Nordmazedonien
 Basketball in Montenegro
 Basketball in Rumänien
 Basketball in Serbien

Weblinks 
 EUROHOLD Balkan League Official regulations – Wettbewerbsregeln (englisch)
 Balkan League Basketball, Teams, Scores, Stats, News, Standings – Infos zur Balkan-Liga auf den Webseiten von eurobasket.com (englisch)

Einzelnachweise 

Basketballwettbewerb
Sport (Balkan)